Comorenvasapapegaai
 Grote vasapapegaai
 Kleine vasapapegaai
 Praslinvasapapegaai